Восьмое чудо света — .

Кинематограф 
 Восьмое чудо света (фильм, 1964) — фильм М. Трояновского
 Восьмое чудо света (фильм, 1981) — фильм С. Самсонова, музыка Е. Доги.
 Восьмое чудо света (мюзикл) — мюзикл В. Шаинского
 «Восьмое чудо света» — 115-я серия (эпизод) телесериала «Моя прекрасная няня».

Архитектура и техника 
В различные времена и в разных странах «восьмым [архитектурным] чудом света» называли следующие объекты:
 Ноев ковчег
 Храм Соломона
 Колизей
 Великая Китайская стена
 Боробудур
 Кижи

 Мост Кинзу
 Коломенский дворец
 Морская железная дорога Флориды
 ПРО Москвы
 Дом Сутягина
 Мавзолей  Ленина

Другое 
 «Восьмое чудо света» — экологическая тропа в Старом Осколе.
 Cultures 4: 8th Wonder of the World — компьютерная игра.

См. также 
 Семь чудес света
 Новые семь чудес света

Примечания